— японский государственный деятель, последний 12-й даймё княжества Сага (1861—1871), посол Японии в Италии (1880—1882), член Гэнроина (1882—1886), маркиз (с 7 июля 1884), член Палаты пэров Японии (1890—1921).

Биография 
Родился в Эдо как старший сын Набэсимы Наомасы, 11-го даймё Саги. Мать, наложница Хама, дочь Набэсимы Сигэсато и внучка : Его детское имя было , первоначальное имя было , позже , а после 1868 года .

В 1861 году в возрасте 16 лет Наохиро сменил своего отца на посту даймё Саги, после его ухода на покой. Он способствовал реформам управления княжеством и выставил фарфор Арита на Всемирной выставке в Париже 1867 года как продукцию княжества. Во время войны Босин в 1868 году Наохиро присоединился к императорским войскам, возглавлял и командовал солдатами княжества Сага, отправил войска в Тохоку и принял участие в ряде битв. В частности, после прибытия в Канто он участвовал в битве при Уэно и , а в мае он был назначен на должность главы провинций Симоса и Кадзуса. Однако сражение с армией сёгуната в провинции Симоцукэ было напряженным, и Наохиро перенёс свою ставку в , где также разместил самураев из Саги.

Когда Набэсима служил в правительстве Мэйдзи, он продвигал настоятельную необходимость реформирования военной системы и создания военно-морского флота и занимал ряд должностей. Также за свои достижения в войне Босин был награждён 20 000 коку. Примерно в это же время Наохиро построил храм  в честь самураев, погибших в войне Босин.

В 1871 году после ликвидации ханов и основания префектур перестал быть даймё и присоединился к миссии Ивакуры, а в 1873 году Наохиро со своими младшими братьями Наоторой и Наото стал учился в Англии, где изучал литературу в Оксфордском университете. Из-за этого его не было в Японии во время восстания в Саге.

В 1878 году Набэсима вернулся в Японию, а в следующем году стал дипломатом в Министерстве иностранных дел, а в 1879 году он основал совместно с Ватанабэ Хиромото и Эномото Такэаки . В 1880 году Наохиро стал послом в Королевстве Италия.

В 1882 году он вернулся в Японию и стал членом Гэнроина. В 1883 году Наохиро вместе с Иноуэ Каору руководил политикой модернизации и строительством железных дорог. В 1884 году Набэсима был удостоен титула маркиза (косяку). В феврале 1890 года стал членом Палаты пэров. В ознаменование церемонии открытия Токийской школы музыки он написал слова для вступительной песни . В 1911 году Наохиро стал ректором университета Кокугакуин. 

Набэсима Наохиро умер 19 июня 1921 года в возрасте 74 лет. Был похоронен на кладбище Аояма. Является синтоистским божеством почитаемым в храме  в Саге.

Семья 
Первая жена, Танэко (?—1880), дочь Умэтани Митидзэна. Её дети:

 Акико (1870—1949), вторая жена 
 Набэсима Наомицу (1872—1943), старший сын

Вторая жена, Нагако (1855—1941), дочь Хирохаси Танэясу. Её дети:

 Ицуко (1882—1976), жена Насимото-но-мии Моримасы
 Сигэко (1885—1905), жена 
 Нобуко (1886—1969), жена 
 Набэсима Наотада (1889—1939), четвёртый сын
 Наоко (1894—1973), жена 

Дети от наложницы Асатиё:

 Набэсима Тэйдзиро (1887—1920), второй сын
 Намбу Нобутака (1888—?), третий сын, приёмный зять 
 Кикуко, умерла молодой
 Тосико (1890—1985), жена 
 Набэсима Тэцуо (1895—1938), пятый сын

Награды 

  Медаль Почёта с жёлтой лентой (27 декабря 1887)
  Орден Священного сокровища 1 класса (23 июля 1895)
  Орден Восходящего солнца 1 класса (30 июня 1897)

Иностранные награды 

  Большой крест ордена Святых Маврикия и Лазаря (1882)
  Орден Святого Станислава 1 степени (8 мая 1885)
  Большой крест ордена Гавайской короны (30 мая 1885)
  Орден Святой Анны 1 степени (6 марта 1888)
  Большой крест ордена Короны Таиланда (1 мая 1891)

Литература 

 
 

Родившиеся 17 октября
Родившиеся в 1846 году
Родившиеся в Эдо
Умершие 19 июня
Умершие в 1921 году
Похороненные на кладбище Аояма
Персоналии по алфавиту
Самураи по алфавиту
Наохиро (1846—1921)
Даймё
Выпускники Оксфордского университета
Послы Японии в Италии
Маркизы Японии
Члены Палаты пэров Японии
Кавалеры ордена Восходящего солнца 1 класса
Кавалеры ордена Священного сокровища 1 класса
Награждённые медалью Почёта (Япония)
Кавалеры Большого креста ордена Святых Маврикия и Лазаря
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры Большого креста ордена Гавайской короны
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Большой крест ордена Короны Таиланда